Il doppio maschile del MasterCard Tennis Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rogério Dutra da Silva e Júlio Silva erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti.

Dutra da Silva ha fatto coppia con Tiago Fernandes, ma ha perso in semifinale contro Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

Silva ha fatto coppia con Ricardo Hocevar, ma ha perso in finale contro Cabal e Farah 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)
  Brian Dabul /  Marcel Felder (semifinali)

  Carlos Salamanca /  Izak van der Merwe (primo turno)
  Guillermo Rivera-Aránguiz /  Cristóbal Saavedra-Corvalán (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

MasterCard Tennis Cup 2011